FOD steht für:
 Foreign Object Damage, Beschädigung eines Flugzeugs durch Fremdobjekte
 Fonderie Officine Debenedetti, ehemalige italienische Automarke
 Fort Dodge Regional Airport (IATA-Code), Flughafen in Iowa

Fod steht für:
 dänisch für „Fuß“, altes Längenmaß, siehe Alte Maße und Gewichte (Dänemark)

fod steht für:
 Foodo (ISO-639-3-Code), eine der Guang-Sprachen in Benin

Abkürzung